Slovo kaval může znamenat:

 Kaval (karty) – karetní postava v některých karetních hrách 
 zastaralý výraz pro jezdce na koni – příslušník kavalerie či účastník kavalkády
 balkánský lidový hudební nástroj – měděná píšťala